Halcrow steht für:

 Halcrow (Unternehmen), auch Halcrow Group, ein britisches Bauunternehmen

Halcrow ist der Familienname folgender Personen:

 William Halcrow (1883–1958), englischer Bauingenieur, besonders Tunnelbau und Bauwerke im Zweiten Weltkrieg